w mitologii greckiej:
 Lykios – jeden z pięćdziesięciu synów Likaona, władcy Arkadii
 Lykios – syn Babilończyka Klejnisa, zamienionego przez Apollina w kruka za to, że złożył na jego ołtarzu w ofierze osła
 Lykios – przydomek Apollina – Lykijski, pochodzący od imienia syna Klejnisa

Przypisy

Bibliografia